Ahola är ett finskt släkt- och ortnamn och kan syfta på:

Företag
Ahola Transport – en av Nordens större privatägda transportkonc

Geografi
 Ahola, Haapajärvi, by i Haapajärvi 
 Ahola, Joutseno, by i Joutseno 
 Ahola, Kirvus – en by i Kirvus 
 Ahola, Messuby – en by/stadsdel i Messuby 
 Ahola, Posio – en centralort i Posio kommun 
 Ahola, Tervola – en tätort i Tervola kommun 
 Ahola (Träskända) – en finländsk villa och konstnärshem Villa Vårbacka strax söder om Träskända

Personer med efternamnet Ahola
Aarne Ahola (1910–1994), löjtnant och Mannerheimriddare
Arvo Ahola (1908–1998), major och Mannerheimriddare
Jarkko Ahola (1977–), sångare i Teräsbetoni
Jouko Ahola (född 1970), strongman och skådespelare
Mika Ahola (1974–2012), enduroförare